И́горь Про́нин:
 Пронин, Игорь Евгеньевич (1968—2015) — российский писатель-фантаст и журналист.
 Пронин, Игорь Николаевич (род. 1964) — российский нейрорентгенолог, член-корреспондент РАМН (2011), академик РАН (2016).